Rylander ist der Familienname folgender Personen:

 Erik Rylander (1905–1976), schwedischer Skispringer
 Paul N. Rylander (1920–2000), US-amerikanischer Chemiker
 Ragnar Rylander (1935–2016), schwedischer Forscher bei der WHO

Siehe auch:
 Paul N. Rylander Award
 Rieländer